

Étymologie 
Une horde est un terme dérivé, du ), qui signifie résidence du gouverneur, palais ou encore  camp, campement, horde, venant lui-même du  örgu (horde) qui a également donné en ancien mongol « erüke » puis « örkh » l'ossature de la yourte (aujourd'hui  / , la famille, la maisonnée). Il a été attribué aux tribus nomades turco-mongoles des steppes d'Asie centrale, il est généralement utilisé de nos jours pour décrire un groupement d'humains nomades ou errants.

Parmi les noms utilisant Ordu :
 Ordu-Baliq, nom d'une ville à l'étymologie commune signifiant la ville de la cour ;
  (page d'homonymie regroupant différents termes et toponymes).

La Horde d'or 
Le terme Horde a donc tout d'abord été utilisé pour décrire des tribus ou ensemble de tribus et khanats turco-mongoles comme
 La Horde d'or, un empire turco-mongol, contrôlée par Djötchi, fils aîné de Gengis Khan. Elle est divisée en une horde blanche, une Horde bleue, et une horde grise.

Cinéma 

 , films sortis en 1956 et 1969.
 La Horde des salopards, un film sorti en 1972.
 La Horde du Contrevent, un roman sorti en 2004.
 La Horde un film d'horreur, sorti en, 2009.
 La Horde, film de fiction historique russe sorti en 2012.

Divers 
Ce mot désigne entre autres :
 Horde, un logiciel libre utilisant PHP et destiné à faciliter la création d'applications web.
 Horde, un groupe de musique unblack metal australien.
 La Horde, groupement de nombreuses races dans les jeux vidéo de la série Warcraft.

Voir aussi

Notes et références